Med trafik kan menes flere forskellige ting:
 Trafik – færdsel fra ét sted til et andet.
 Trafik (film) – dansk kortfilm fra 1999 instrueret af Martin Ziir

Se også 
 Trafic (film) - fransk film fra 1971 instrueret af Jacques Tati
 Traffic